Ajdovščina (gemeente)
 Ajdovščina (plaats)